

Dynastes 
Navarre est un nom d'alleu notamment porté par :
 Marguerite de Navarre (1128-1183), épouse de roi Guillaume  de Sicile ;
 Jeanne III de Navarre (1479-1555), reine de Castille et d'Aragon ;
 Marguerite de Navarre (1492-1549), femme de lettres française ;
 Jeanne III de Navarre (1528-1572), reine de Navarre ;
 Marguerite de France (1553-1615), épouse du roi Henri IV.

Patronyme 

 André Navarre (1868-1942), industriel papetier français ;
 Élodie Navarre (1979-), actrice franco-autrichienne ;
 Henri Navarre (1898-1983), général français ;
 Isabel de Navarre (1956-), patineuse artistique allemande ;
 Jacques-Marie-René Navarre (1909-1971), général français ;
 Jean Navarre (1895-1919), pilote français de la guerre 14-18 ;
 Jean Navarre (1914-2000), peintre, lithographie et illustrateur français ;
 Jean-Alexandre Navarre (1848-1937), architecte français ;
 Jean-Philippe Navarre (1963-), chef d'orchestre, claveciniste et musicologue français ;
 Louis Navarre (1853-1921), personnalité politique française ;
 Louis Navarre (194.-), acteur français ;
 Louis André Navarre (1836-1912), missionnaire catholique en Nouvelle-Guinée ;
 Marie-Geneviève Navarre (1735-1795), portraitiste et miniaturiste française ;
 Pierre Navarre (1895-1916), aviateur français ;
 René Navarre (1877-1968), acteur français ;
 Xavier Desandre Navarre (1961-), musicien de jazz, percussionniste et batteur français ;
 Yves Navarre (1940-1994), écrivain français.

Toponyme 

 Navarre (en basque Nafarroa, en espagnol Navarra), un territoire basque historique ;
 Royaume de Navarre (824-1512), État souverain basque ;
 Basse-Navarre (1512-1790), partie française de l’ancien royaume de Navarre ;
 Haute-Navarre (1512-1983), partie espagnole de l’ancien royaume de Navarre ;
 Communauté forale de Navarre (1983-), communauté autonome d'Espagne ;
 Nouvelle-Navarre (1565-1821), province mexicaine de Nouvelle-Espagne ;
 Collège de Navarre (1304-1793), ancien collège de l’université de Paris ;
 Lycée Marguerite-de-Navarre (1964-), lycée français de Bourges ;
 Place Marguerite-de-Navarre (1985), place française du  arrondissement Paris ;
 Château de Navarre, château français du département de l’Eure ;
 Petit Château de Navarre, édifice français du département de l’Eure à Évreux ;
 Navarre, localité américaine de Floride ;
 , localité américaine de Floride ;
 Navarre (Ohio).

Autres 
 Communauté forale de Navarre, une des dix-sept communautés autonomes de l'Espagne ;
 Duc de Navarre (1810), titre de noblesse d’Empire ;
 Armoiries de Navarre (1910), armoiries officielles de la Communauté forale de Navarre ;
 Régiment de Navarre (1558-1791), régiment d’infanterie du Royaume de France ;
 Escadron de chasse 1/3 Navarre, unité de combat de l'année de l'air française.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument